Richard Brooks (1912-1992), réalisateur américain ;
 Richard Brooks (né en 1962), acteur américain ;
 Richard Brooks (né en 1940), chanteur américain, membre du groupe The Impressions.